Elbbrücken (Hamburg), bruggen over de Elbe in het oosten van Hamburg
Elbbrücken (metrostation), een station van de Hamburgse metro